Die Hymne der Lettischen SSR (Lettisch: Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas himna) war die offizielle Hymne Lettlands während der Zeit, in der Lettland ein Teil der Sowjetunion war. Nachdem Lettland am 21. August 1991 die Wiedergewinnung der Unabhängigkeit erklärt hatte, wurde sie durch die Nationalhymne Dievs, svētī Latviju! (Gott segne Lettland!) ersetzt.

Musik und Text 
Die Musik wurde von Anatolis Liepiņš komponiert. Der Text stammt von Fricis Rokpelnis und Jūlijs Vanags.

Der lettische Text 

Šai zemē visdārgā mēs brīvību guvām,
Te paaudžu paaudzēm laimīgam dzimt,
Te šalc mūsu jūra, te zied mūsu druvas,
Te skan mūsu pilsētas, Rīga te dimd.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Mēs cēlāmies, verdzības važas lai rautu,
Par gadsimtu cīņām ik vieta vēl teic.
Vien biedros ar diženās Krievzemes tautu
Mēs kļuvām par spēku, kas pretvaru veic.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Pa Ļeņina ceļu uz laimi un slavu
Ar Oktobra karogu iesim mūždien.
Mēs sargāsim Padomju Tēvzemi savu
Līdz pēdējai asiņu lāsei ikviens.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Der russische Text 

Свободен навеки народ наш счастливый,
Путь светлый для всех поколений открыт.
Шумит наше море, цветут наши нивы,
В семье городов наша Рига гремит.

Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!

Не раз мы за волю ходили походом,
Бесправия цепи пытались разбить,
Лишь в дружбе незыблемой с русским народом
Смогли мы неправду и зло победить.

Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!

Под знаменем Ленина к счастью и славе
Путем Октября мы победно идем.
Верны мы великой Советской державе
И кровь за нее, если надо, прольем!

Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!

Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!

Die deutsche Übersetzung 

In diesem geliebten Land erlangten wir unsere Freiheit,
Generationen nach Generationen wird es in Glückseligkeit hervorbringen,
Unsere See rauscht, unsere Felder blühen,
Unsere Städte klingen, Riga tönt.

Lass das sowjetische Lettland ewig leben,
Lass es hell scheinen in der sowjetischen Krone!

Wir erhoben uns um die Ketten der Sklaverei zu zerbrechen,
In Jahrhunderten des Kampfes wurde dies überall erzählt.
Nur mit dem großen russischen Volk,
werden wir eine Macht, die an Kraft gewinnt.

Lass das sowjetische Lettland ewig leben,
Lass es hell scheinen in der sowjetischen Krone!

Auf Lenins Weg nach Glückseligkeit und Ruhm,
Mit der Fahne des Oktobers werden wir ewig vorranschreiten.
Wir werden unser sowjetisches Vaterland beschützen,
Bis zum letzten Tropfen unseres Blutes.

Lass das sowjetische Lettland ewig leben,
Lass es hell scheinen in der sowjetischen Krone!

Lass das sowjetische Lettland ewig leben,
Lass es hell scheinen in der sowjetischen Krone!

Weblinks 
 MP3, Hymne der Lt. SSR

Regionalhymne
Lettische Sozialistische Sowjetrepublik
Historische Hymne
Hymne (Sowjetunion)
Musik (Lettland)